Rollstuhltennis-Herreneinzel der Sommer-Paralympics 2008.

Titelverteidiger war Robin Ammerlaan. Insgesamt nahmen 64 Spieler an diesem Turnier teil.

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

Rollstuhltennis-Herreneinzel
2008
Tennisturnier in Peking
Tennisturnier 2008